Роблес има више значења:

 Роблес (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Роблес (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику